Bryan County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bryan County (Georgia)
 Bryan County (Oklahoma)